Ольденбург, Сергей:
 Ольденбург, Сергей Сергеевич (1888—1940) — русский историк и публицист, журналист, участник Белого движения, сын С. Ф. Ольденбурга.
 Ольденбург, Сергей Фёдорович (1863—1934) — русский и советский учёный, востоковед, один из основателей русской индологической школы, академик и непременный секретарь СПбАН — РАН — АН СССР (1904—1929), член Государственного совета (1912—1917), министр народного просвещения Временного правительства (1917).